

Zobacz też 
 Dworzec autobusowy „Okęcie” w Sanoku
 Dworzec autobusowy przy ul. Kazimierza Lipińskiego w Sanoku